Видиша () — город в штате Мадхья-Прадеш, Индия. Расположен неподалёку от столицы штата — города Бхопала. Является административным центром одноимённого округа. В средневековый период город назывался Бхилса.

География 
Средняя высота над уровнем моря — 424 метра.

Демография 
Согласно результатам переписи 2011 года, население города составляло 155 959 человек. Доля мужского населения — 53,21 %, женского — 46,79 %. Средний уровень грамотности — 86,88 %, что выше общенационального показателя (74,04 %). Грамотность мужского населения составляла — 92,29 %, женского — 80,98 %. 15 % населения были детьми младше 6 лет.

Достопримечательности 
Видиша богата историческими монументами. К северу от современного города находятся руины древнего города Беснагара, среди которых — колонна Гелиодора — самый ранний из сохранившихся монументов в честь Кришны. Поблизости от Видиши также расположены пещеры Удаягири с барельефами и надписями, относящимися к периоду Гуптов.

Примечания 

Города Мадхья-Прадеш